Ягудил или Иегудиил ( — Yehudiel «хвала Божия») — один из семи архангелов в православии.

Корабли 
В составе Российского императорского флота в разное время несли службу несколько парусных кораблей, названных в честь Агхангела Иегудила:
 «Ягудиил» — парусный линейный корабль Балтийского флота постройки 1715 года, участник Северной войны.
 «Ягудиил» — гекбот Каспийской флотилии постройки 1745 года.
 «Ягудиил» — парусный фрегат Балтийского флота постройки 1746 года, участник Семилетней войны.
 «Ягудиил» — парусный линейный корабль Черноморского флота постройки 1800 года, участник русско-турецкой войны 1806—1812 годов.
 «Ягудиил» — парусный линейный корабль Черноморского флота постройки 1843 года, участник Крымской войны.

См. также 
 Иегудиил Хламида — один из псевдонимов писателя Алексея Максимовича Пешкова, известного как Максим Горький.
 «Невероятный Иегудиил Хламида» — фильм о начале литературной деятельности Максима Горького, снятый в 1969 году телекомпанией «Ленфильм».